Le Championnat du Portugal de football D2 2007-2008 est la  de la compétition qui voit le sacre du CD Trofense.

Le meilleur buteur de la saison est le brésilien Júlio Cesar do Nascimento, joueur du CD Santa Clara, qui inscrit 13 buts.

Classement 

|}

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football 2007-2008
 Coupe du Portugal de football 2007-2008

Championnat du Portugal de football de deuxième division
Football au Portugal en 2007
Football au Portugal en 2008
Portugal